Якушев, Владимир:
 Якушев, Владимир Анатольевич (род. 1970) — российский контр-адмирал, командующий Приморской флотилией разнородных сил.
 Якушев, Владимир Владимирович (род. 1968) — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, губернатор Тюменской области.